Cravinhos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cravinhos (ort), São Paulo, 
 Cravinhos (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar